Щитовский () — русская и словацкая фамилия. Известные носители:
 Щитовский, Фёдор Фёдорович (1793—1848) — генерал-майор; участник войн против Наполеона.
 Щитовский, Янош (1785—1866) — венгерский кардинал словацкого происхождения.